Gaede kan som auktorsförkortning betyda:

 M.Gaede
 Gaede

Robotskapade auktorsförkortningar